Чумаковский сельский совет (укр. Чумаківська сільська рада) — название сельских советов на Украине:

 Чумаковский сельский совет — входит в состав Днепровского района Днепропетровской области.
 Чумаковский сельский совет — входит в состав Томаковского района Днепропетровской области.